The World:

 The World — искусственный архипелаг, состоящий из нескольких островов.
 The World — первое морское пассажирское судно, выполненное в качестве частного жилища.

См. также 
 World